Tipasa oder auch Tipaza bezeichnet:

 Tipasa, eine Stadt in Algerien
 Tipasa in Mauretania, auf die antike Stadt zurückgehendes Titularbistum
 Tipaza (Provinz), eine Provinz in Algerien mit Hauptstadt Tipasa

mehrere Orte in der antiken Geographie:
 eine Stadt in Numidien, heute Tiffech in Algerien
 Tipasa in Numidia, auf die antike Stadt zurückgehendes Titularbistum
 eine Stadt in Tripolitanien, heute Ajim auf Djerba in Tunesien